Az 1942-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a harminchatodik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

A III. ker. TVE új neve III. ker. Árpád SE lett, majd egyesült a MOVE Óbudai TE-vel Árpád MOVE Óbudai TE (röviden ÁMOTE) néven.

A BSE–Erzsébeti TC mérkőzést 0-0-lal, 2 ponttal a BSE javára igazolták. Az Erzsébeti TC-től 2 büntetőpontot levontak jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt. A Nemzeti SC eredményeit jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt törölték.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Eredmények

I/B osztály 
Budapest: 1. Weiss Manfréd TK

Dél: 1. Orosházi UE

Délnyugat: 1. Kaposvári Turul SE

Északnyugat: 1. Veszprémi LE

Észak: 1. MOVE Eger SE

Északerdély: 1. Nagyváradi SE

Székelyföld: 1. Marosvásárhelyi SE

Vidéki döntő: Marosvásárhelyi SE–Kaposvári Turul SE 7:2

Döntő: Weiss Manfréd TK–Marosvásárhelyi SE 5:1

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A Magyar Úszó Szövetség évkönyve 1942
Nemzeti Sport 1942.09.29. (I/B döntők)

1942
Magyarferfivizilabdabajnoksag